Balong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Balong, Yogyakarta, by, 
 Balong, Karanganyar, by, 
 Balong, Jepara, by, 
 Balong, Jawa Barat, by, 
 Kecamatan Balong, distrikt, Jawa Timur, 
 Balong, Jawa Timur, by,

Kina 

 Barun, Kina, ort, 

Robotskapade Indonesienförgreningar